Râul Budoș se poate referi la:

 Budoș - afluent al râului Balvanyos
 Budoș - afluent al râului Pădureni
 Budoș - afluent al Pârâului lui Floriș

Vezi și 
 Râul Buda (dezambiguizare)
 Râul Budeasa (dezambiguizare)

Toponime românești